ARRL – asteroide
ARRL – American Radio Relay League, la più grande associazione americana di radioamatori